Miejscowości w USA:
 Tioga – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Tioga – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Tioga – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Tioga – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Grayson
 Tioga – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Nicholas
 Tioga – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Baraga
Gminy w USA:
 Tioga (ang. Tioga Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 Tioga (ang. Tioga Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Tioga (ang. Tioga Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Tioga (ang. Tioga Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tioga (ang. Tioga County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Tioga (ang. Tioga County) – w stanie Pensylwania